Le groupe français d’édition juridique composé des éditions Francis Lefebvre, des éditions Dalloz et des éditions Législatives a d'abord lancé un site et une lettre d'information juridique payants nommés OmniDroit en 2002, avant de le fermer rapidement début 2003.

Ils ont relancé en  un site et une lettre d'information hebdomadaire Omnidroit.fr où les brèves et articles venaient, en prépublication, de leurs propres revues (BRDA, Recueil Dalloz), bulletins d'actualité (Dictionnaires permanents) et lettres d'information (Dalloz Actualité). Gratuit cette fois, ce service était réservé aux abonnés de Francis Lefebvre, de Dalloz et des éditions Législatives. La deuxième version d'Omnidroit a été arrêté le  et le site vidé de ses archives. Le mot Omnidroit est depuis utilisé par Dalloz pour son offre de formation.

Le site appartient aux Éditions Lefebvre Sarrut.

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège en Île-de-France
Maison d'édition d'ouvrages juridiques